ПСП — многозначное понятие

 Партия свободы и прогресса
 Пацифистская социалистическая партия
 Плитспичпром
 Предприятие строительных поставок
 Псевдослучайная последовательность
 Пропускная способность памяти